Papa Alessandro I – papa della Chiesa cattolica, all'incirca tra il 105/106 e il 115/116
 Papa Alessandro II – papa della Chiesa cattolica dal 1061 al 1073
 Papa Alessandro III – papa della Chiesa cattolica dal 1159 al 1181
 Papa Alessandro IV – papa della Chiesa cattolica dal 1254 al 1261
 Papa Alessandro V – cardinale italiano, eletto papa nel 1409 ma attualmente considerato un antipapa
 Papa Alessandro VI – papa della Chiesa cattolica dal 1492 al 1503
 Papa Alessandro VII – papa della Chiesa cattolica dal 1655 al 1667
 Papa Alessandro VIII – papa della Chiesa cattolica dal 1689 al 1691